Die Fotbollsallsvenskan 1986 war die 62. Spielzeit der höchsten schwedischen Fußballliga. Zwischen dem 19. April und dem 5. Oktober 1986 traten die zwölf Erstligisten in Hin- und Rückspiel in der regulären Spielzeit an, ehe anschließend im Pokalmodus ebenfalls in Hin- und Rückspiel die besten vier Mannschaften bis zum 1. November in einer Endrunde die schwedische Meisterschaft ausspielten.

Saisonverlauf 
Die von Roy Hodgson betreute Mannschaft von Malmö FF platzierte sich analog zum Vorjahr an der Tabellenspitze der regulären Saison. Einzig im Duell gegen IK Brage am siebten Spieltag musste die Mannschaft als Verlierer den Platz verlassen. Damit konnte Vorjahresfinalist IFK Göteborg auf den zweiten Platz verwiesen werden. Hinter dem drittplatzierten AIK gestaltete sich die Spielzeit ausgeglichen – zwischen dem vierten Platz und dem ersten Abstiegsrang lagen am Saisonende vier Punkte.

IFK Norrköping rettete sich trotz einer 0:1-Heimniederlage gegen Kalmar FF aufgrund des besseren Torverhältnisses vor dem punktgleichen Konkurrenten Halmstads BK in die Meisterschaftsendrunde. Östers IF und Hammarby IF verpassten mit einem 0:0-Unentschieden am letzten Spieltag im direkten Duell den Sprung auf den vierten Rang, IK Brage durch eine Niederlage gegen AIK und Vorjahresmeister Örgryte IS durch ein 0:2 bei Halmstads BK.

Im Halbfinale der Endrunde musste jeweils die Auswärtstorregel entscheiden. Malmö FF und AIK trafen anschließend im Endspiel aufeinander. Nachdem AIK das Heimspiel mit 1:0 gewinnen konnte, entschied Malmö FF das Rückspiel durch einen 5:2-Erfolg für sich. Damit holte sich die Mannschaft um Ingemar Erlandsson, Jan Möller, Jonas Thern, Leif Engqvist, Magnus Andersson und Hans Borg den Von-Rosens-Pokal.

Bereits vor dem letzten Spieltag standen Kalmar FF und Aufsteiger Djurgårdens IF, die sich jeweils mit Heimsiegen in die zweitklassige Division 1 verabschiedeten, als Absteiger fest.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Meisterschaftsendrunde

Übersicht

Halbfinale 

|}

Finale 

|}

Entscheidungen

Torschützenliste 
Den Titel des Torschützenkönigs ergatterte Johnny Ekström vom Tabellenzweiten IFK Göteborg. In der Endrunde stachen Mats Magnusson und Lasse Larsson von Meister Malmö FF mit jeweils drei Toren heraus.

Weblinks 
 Spielzeiten der Allsvenskan auf eu-football.info

Einzelnachweise 

1986
Fußballsaison 1986